Meistriliiga 1994-95 foi a 4ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Flora Tallinn.

Primeira fase

Segunda fase

Playoff para título

Playoff para rebaixamento

Campeão

Referências
Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1994–95
1994 no futebol
1995 no futebol
Desporto na Estônia em 1994
Desporto na Estônia em 1995